Wachs bezeichnet:

 einen Stoff, siehe Wachs
 Skiwachs

Wachs ist der Familienname folgender Personen:
 Friedhelm Wachs (* 1963), deutscher Autor und Unternehmer
 Friedrich Wachs (1892–1963), Chemikalienunternehmer und Präsident der Bergischen Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Remscheid
 Heinrich Wachs (Mediziner) (1822–1895), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (NLP), MdR
 Heinrich Wachs (Jurist) (1796–1875), Landrat und Chef von Provinzialverwaltungen in Kurhessen
 Horst Wachs (1888–1956), deutscher Ornithologe und Museumsleiter
 Johann George Wachs (1779–1834), deutscher Gutsbesitzer und Abgeordneter
 Marc Wachs (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Michelle L. Wachs (* 1952), US-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin

 Philipp-Christian Wachs (* 1967), deutscher Historiker
 Robert Wachs (1921–1989), deutscher Politiker (CDU)
 Rudolph von Wachs (1850–1916), preußischer General der Infanterie
 Sabine Wachs (* 1960), deutsche Porzellangestalterin

Siehe auch:
 Wacks
 Wax (Begriffsklärung)
 WACS